Endocronartium är ett släkte av svampar. Endocronartium ingår i familjen Cronartiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Endocronartium